George Clymer ist der Name folgender Personen:

* George Clymer (Politiker) (1739–1813), US-amerikanischer Politiker, Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung der USA
 George Clymer (Erfinder) (1754–1834), US-amerikanischer Erfinder